Македонска црква може бити:

 у најопштијем, односно територијалном значењу: било која црква на подручју историјске области Македоније
 у посебним значењима, која се односе на Православље у Северној Македонији и дијаспори: 
 канонска Православна црква у данашњој Северној Македонији, оличена у Православној охридској архиепископији
 Македонска православна црква, неканонска верска организација у Северној Македонији, основана 1967. године
 Македонска истинска православна црква, неканонска верска организација у македонској етничкој дијаспори, основана 2010. године
 у посебним значењима, која се односе на Католичку цркву у Северној Македонији: 
 Македонска гркокатоличка црква, источнокатоличка црква у Северној македонији

Види још
 Македонија (вишезначна одредница)
 Македонци (вишезначна одредница)
 Црква (вишезначна одредница)